TRON steht für:
 TRON: Der Aufstand, Science-Fiction-Zeichentrickserie
 TRON-Projekt, Betriebssystem
 Translationale Onkologie, deutsches biopharmazeutisches Forschungsinstitut

Tron steht für:
 Tron (Film), Spielfilm und dessen Fortsetzung Tron: Legacy
 Tron (Computerspiel), verschiedene Arcade- und Computerspiele
 Tronix (Kryptowährung), Kryptowährung
 , Debugging-Befehl der Programmiersprache BASIC
 Lira Tron, venezianische Münze, siehe Niccolò Tron

geografische Objekte:
 Tron, Berg in der Region Hedmark, Kommune Alvdal, Österdalen, Norwegen, siehe Tronfjell
 Amphoe Tron, Kreis in der Provinz Uttaradit, Thailand

Personen:
 Niccolò Tron (um 1399–1473), Doge von Venedig
 Tron (Hacker) (1972–1998), deutscher Hacker und Phreaker
 Walter Tron (1899–1962), deutscher Bankier, Mitglied des Vorstands der deutschen Bank

-tron (Suffix) steht für:
 Gerät, um Atome oder subatomare Teilchen zu manipulieren, siehe z. B. Synchrotron, Kryotron
 Bezeichnung von Vakuumröhren oder gasgefüllten Röhren in der Elektronik, siehe Klystron, Ignitron, Thyratron usw.

Siehe auch:
 Thron

Abkürzung